Спін-оф:

 Спін-оф — твір, основними дійовими особами якого є персонажі, що раніше фігурували в первинному творі з тематично іншим сценарієм.
 Спін-оф — один з видів реорганізації компанії, який передбачає відділення дочірньої компанії від своєї материнської компанії.